Il doppio del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brendan Evans e Chris Haggard che hanno battuto in finale James Auckland e Todd Perry 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)
 Eric Butorac /  Travis Parrott (primo turno)

 Rameez Junaid /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Kevin Anderson /  James Cerretani (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2008